Edmond de la Pole peut se référer à deux personnes de la même famille :
 Edmond de la Pole (mort en 1419), capitaine de Calais, important chevalier ;
 Edmond de la Pole (1471-1513),  duc de Suffolk, important baron. Arrière-arrière-petit-neveu du précédent.